El nombre de capilla de San Antonio es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como capillas en honor (advocación o patrocinio) a algún santo llamado Antonio.

Advocación 
 San Antonio de Padua o de Lisboa (1195–1231), religioso portugués – Festividad: 13 de junio;
 San Antonio Abad – Festividad: 17 de enero (Oriente y Occidente) y 30 de enero (I. Copta);
Variante de nombre: Antón
 San Antón, se refiere también a San Antonio Abad.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Colombia 
 Capilla de San Antonio, iglesia en la ciudad de Cali;

en España 
 Capilla de San Antonio (B.I.C.), católica, en la localidad de Aranjuez, Madrid;
 Capilla de San Antonio (B.I.C.), católica, en la localidad de Ayamonte, Huelva;
 Capilla de San Antonio, católica, en la parroquia de Bermiego, Asturias;
 Capilla de San Antonio, católica, en la Basílica de Santa María de Portugalete;
 Capilla de San Antonio, católica, en la Catedral de Sevilla;

en Estados Unidos 
 Capilla de San Antonio, católica, en la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania;

en Reino Unido 
 Capilla de San Antonio, católica, en ruinas, en la ciudad de Edimburgo, Escocia;

en República Dominicana 
 Capilla de San Antonio, católica, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana;